Rövidszőrű magyar vizsla
 Drótszőrű magyar vizsla
 Magyar Vizsla, az Adózók Érdekvédelmi Szövetségének (AÉSZ) folyóirata (2005–2006)